Hat trick – tripla prestazione positiva nello sport
 Hat Trick – album degli America del 1973

Videogiochi 
 Hat Trick – videogioco di hockey del 1984
 Hattrick – videogioco manageriale di calcio del 1997